Lekkoatletyka na Letniej Uniwersjadzie 1975 – zawody lekkoatletyczne podczas ósmej letniej uniwersjady w Rzymie zostały rozegrane w dniach 18–21 września. Była to jedyna dyscyplina sportowa rozegrana podczas tej uniwersjady. Areną zmagań lekkoatletycznych był Stadion Olimpijski. Reprezentantom Polski udało się zdobyć jedenaście medali, w tym siedem złotych.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1975 w lekkoatletyce
Letnia Uniwersjada 1975
1975